Serpentine Dam kan syfta på följande platser:

Australien 

 Serpentine Dam, Tasmanien, dammbyggnad, Derwent Valley, 
 Serpentine Dam, Western Australia, dammbyggnad, Serpentine-Jarrahdale,